Фердинанд Гумберт (; 22 апреля 1818, Берлин — 6 апреля 1896, там же) — немецкий композитор, певец, педагог и музыкальный критик.

Жизнь и творчество 
Ф.Гумберт родился в еврейской семье. Первоначально преподавал музыку и пение, однако с 1839 года начинает как певец-баритон свои выступления. В течение нескольких лет поёт на сцене кёльнского Городского театра (Kölner Stadttheater), в 1840 - 1842 годах, однако затем, по рекомендации капельмейстера Конрадина Крейцера, оставляет театр с тем, чтобы заняться композиторской деятельностью. 

Помимо преподавания, писал музыку для песен (создал около 400 композиций), а также начиная с 1861 года сотрудничает как музыкальный референт с такими берлинскими изданиями, как "Новая берлинская музыкальная газета" (Neue Berliner Musikzeitung) и "Ежедневное обозрение" (Tägliche Rundsau, с 1881 года). Ф.Гумберт занимался также переводом ряда оперных либретто с французского языка на немецкий. 

Среди учеников Фердинанда Гумберта следует особо отметить таких певцов, как Карл Формес (бас) и Роза ле Сёр (сопрано).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 22 апреля
Родившиеся в 1818 году
Родившиеся в Берлине
Умершие 6 апреля
Умершие в 1896 году
Умершие в Берлине
Композиторы Германии
Композиторы-романтики
Либреттисты по алфавиту
Музыкальные критики Германии
Баритоны